«Захар Беркут» — фильмы по повести Франко:
 «Захар Беркут» — советский фильм 1971 года, режиссёр Леонид Осыка.
 «Захар Беркут» — украинский фильм 2019 года, режиссёр Ахтем Сеитаблаев.